Ладновский, Александр
Ладновский  — польская фамилия. Известные носители 

 Ладновский, Александр (1815-1891) — польский актёр и драматург.
 Ладновский, Болеслав (1841-1911) — польский актёр.